Pierre-Paul Sirven (1709-1777), protestant injustement condamné à mort réhabilité grâce à Voltaire ;
 Paul Sirven (1865-1933), enseignant et écrivain vaudois ;
 Alfred Sirven (1927-2005), homme d'affaires français.